Па́мятник Низами́ Гянджеви́ — памятник выдающемуся поэту, классику персидской поэзии, уроженцу Гянджи Низами Гянджеви, установленный в Санкт-Петербурге, в сквере, расположенном между домами 25 и 27а по Каменноостровскому проспекту.

История 

Скульптура была отлита в Баку и преподнесена в качестве дара от Азербайджана Санкт-Петербургу к 300-летию со дня основания города.

Статуя поэта создана азербайджанским скульптором, выпускником Ленинградского высшего художественно-промышленного училища имени Мухиной Герушем Бабаевым. Автор проекта постамента — заслуженный художник Российской Федерации Феликс Романовский. Пьедестал изготовлен на петербургском предприятии «Комбинат-скульптура».

На открытии памятника присутствовали президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Гейдар Алиев.

Архитектура 
Бронзовая 5-метровая фигура поэта исполнена в восточном стиле. Низами изображён сидящим на скамье под аркой в традиционном восточном одеянии с книгой в руке. На постаменте написано на азербайджанском «Низами Гянджеви» ().

Примечания

Литература

Ссылки 
 - Это Низами говорил, что слово, сказанное от сердца, попадает прямо в сердце, — напомнил Владимир Путин на открытии в Петербурге памятника великому поэту Востока 
 Памятник Низами откроется в Санкт-Петербурге 

Санкт-Петербург
Низами Гянджеви
Здания и сооружения Петроградского района
Каменноостровский проспект
Здания и сооружения, построенные в 2002 году в Санкт-Петербурге
Скульптуры 2002 года